Alexejevský rajón () může být:

 Alexejevský rajón (Bělgorodská oblast) – rajón v Bělgorodské oblasti
 Alexejevský rajón (Moskva) – rajón v Moskvě
 Alexejevský rajón (Samarská oblast) – rajón v Samarské oblasti
 Alexejevský rajón (Tatarstán) – rajón v Tatarstánu
 Alexejevský rajón (Volgogradská oblast) – rajón ve Volgogradské oblasti